«Дюймовочка» — название нескольких мультфильмов:
 «Дюймовочка» — мультфильм 1959 года производства ГДР.
 «Дюймовочка» — мультфильм 1964 года производства СССР.
 «Дюймовочка» — мультфильм 1978 года производства Японии (аниме).
 «Дюймовочка» — мультфильм 1994 года производства США.